La Superliga russa di pallavolo maschile 2012-2013 si è svolta dal 29 settembre 2012 al 13 maggio 2013: al torneo hanno partecipato 14 squadre di club russe, una bielorussa ed una ucraina; la vittoria finale è andata per l'ottava volta al Volejbol'nyj klub Belogor'e.

Regolamento
La competizione prevede che le sedici squadre partecipanti siano due gruppi da otto squadre ciascuno. La divisione è dettata dai risultati della stagione precedente, seguendo il metodo della serpentina. Pur essendo divise in due gruppi, tutte le squadre si affrontano tra loro, ma, mentre le squadre appartenenti allo stesso gruppo si affrontano in gare di andata e andata e ritorno, le squadre appartenenti a due gruppi diversi si incontrano una volta sola ed ogni tre giornate; al termine della regular season le prime due classificate di ognuno dei due gruppi accedono ai quarti di finale dei play-off scudetto, mentre le squadre classificate tra il terzo ed il sesto posto, disputano gli ottavi di finale; chi vince accede ai quarti, chi perde raggiunge ai play-out le ultime due classificate nei due gruppi. Sono previsti i play-off per il quinto posto, disputati tra le perdenti dei quarti di finale, ed una finale per il terzo posto, disputata tra le due semifinaliste perdenti. Ai play-out è prevista una retrocessione diretta, mentre la penultima classificata prende parte al Challenge match contro la vincitrice dei play-off promozione della Lega Maggiore A. Come nella stagione precedente vengono ospitati due club esteri, uno ucraino ed uno bielorusso, rispettivamente  e , in sostituzione del club del ; entrambe le formazioni ospiti concorrono ai play-off per il titolo, ma sono esonerate dal disputare eventualmente i play-out.

Squadre partecipanti

Formazioni

Campionato

Regular season

Risultati

Classifiche

Gruppo blu

Gruppo rosso

Play-off scudetto

Risultati

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finali

Finali 3º posto

Play-off 5º posto

Semifinali

Finale

Play-out
La formula prevede che le squadre si sfidino in due round robin sui campi delle squadre meglio piazzate in regular season, ripartendo da 0 punti; l'ultima classificata retrocede direttamente, la penultima gioca il Challenge match. Le due formazioni straniere ospiti sono esonerate dal disputare i play-out.

Risultati

Classifica

Challenge match

Classifica finale

Note

Collegamenti esterni

 2012-2013
Pallavolo nel 2012
Pallavolo nel 2013